Berlam ist der Name einer italienischen Architektenfamilie. Zu den Familienmitgliedern zählen:

Arduino Berlam (1880–1946)
 Giovanni Berlam (1823–1892), österreichischer Architekt
Ruggero Berlam (1854–1920)